Dean Smith (basketbalcoach) (1931-2005), Amerikaans basketballcoach
 Dean Smith (atleet) (1932), Amerikaans sprinter en stuntman
 Dean Smith (Australisch atleet) (1967), Australisch tienkamper
 Dean Smith (voetballer) (1971), Brits voetballer en voetbaltrainer
 Dean Smith (autocoureur) (1988), Brits autocoureur